Termin UT ima više značenja.

 Juta, američka država
 Ultrasonično testiranje, primena veoma kratkih ultrasoničnih talasa u ispitivanju materiala